Bengt Samuelsson (1934-), biochimiste suédois
Emma Samuelsson (1988-), escrimeuse suédoise
 Henrik Samuelsson, (1994-), joueur suédois de hockey sur glace
Jesper Samuelsson (1988-), joueur suédois de hockey sur glace

Jessica Samuelsson (1985-), athlète suédoise spécialiste de l’heptathlon
Jessica Samuelsson (1990-), footballeuse internationale suédoise
Kjell Samuelsson (1958-), joueur suédois de hockey sur glace
Lennart Samuelsson (1924-), footballeur suédois
 
Magnus Samuelsson (1969-), homme fort suédois et un participant au World's Strongest Man
Magnus Samuelsson, (1971-), footballeur suédois
Magnus Samuelsson, (1972-), footballeur suédois
Martin Samuelsson (1982-), joueur suédois de hockey sur glace
Mikael Samuelsson (1976-), joueur suédois de hockey sur glace
Morgan Samuelsson (1968-), joueur suédois de hockey sur glace
 Philip Samuelsson, (1991-), joueur suédois de hockey sur glace
 Sebastian Samuelsson (1997-), biathlète suédois
Tommy Samuelsson (1960-), joueur suédois de hockey sur glace
Ulf Samuelsson, (1964-), joueur suédois de hockey sur glace

Voir aussi 
 Samuelson

Homonymie de patronyme suédois